Them puede referirse a:

 Them (álbum)
 Them (banda)
 Them (Dinamarca)
 Them (serie de televisión)
 Them (The Walking Dead)
 Them, Robot, el decimoséptimo episodio de la vigesimotercera temporada